São Sebastião do Passé — município brasileiro (Bahia)
Barão do Passé — título nobiliárquico brasileiro
Visconde do Passé — título nobiliárquico brasileiro

Desambiguações de topônimos